Lehigh est un toponyme porté notamment par :
 La Lehigh (rivière) rivière de Pennsylvanie affluent du Delaware.
Plusieurs localités :
 Lehigh (Iowa)
 Lehigh (Kansas)
 Lehigh (Oklahoma)
Le nom peut aussi désigner :
 Le Comté de Lehigh
 l', un monitor lancé en 1863.
 l'université Lehigh, une université de Pennsylvanie.
 Il s'agit aussi du nom d'un des tout  premiers virus informatiques.

Homonymie de toponyme